* Barwik – polski herb szlachecki

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Barwik – część wsi Budy w województwie podlaskim, w powiecie monieckim, w gminie Trzcianne
 Barwik – wieś w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Przodkowo

Inne 
 Barwik – była osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, sołectwo Rydwągi.

Zobacz też 
 Barwiki